Kaiserin Zhang bezeichnet folgende Personen:

 Zhang die Ältere († 237), Gemahlin des Shu-Kaisers Liu Shan
 Zhang die Jüngere, Gemahlin des Shu-Kaisers Liu Shan
 Zhang (Fang), Gemahlin des Wei-Kaisers Cao Fang
 Zhang (Shi Zun), Gemahlin des Zhao-Kaisers Shi Zun
 Zhang Huiguang, Gemahlin des Han-Zhao-Kaisers Liu Cong
 Zhang Yan (Han-Dynastie), Gemahlin des Han-Kaisers Han Huidi
 Kaiserinmutter Zhang, Kaiserinmutter des Han-Zhao-Kaisers Liu Cong